Příjmení Mišík vzniklo jako zdrobnělina příjmení Míša, které vzniklo z osobního jména Mikuláš nebo Michal (podobně od slova Míša jsou odvozena příjmení Mišák, Mišaň, Míšek, Miška, Mišoň, Mišta, Mištera, Miština, Mišura, Mišurec).
Ženskou variantou je Mišíková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Adam Mišík (* 1997) – český herec, bratr Martina a syn Vladimíra
 Anton Mišík (1882–1947) – slovenský pedagog, matematik a fyzik
 Branislav Mišík (* 1972) – slovenský herec
 Eva Mišíková (* 1961) – česká překladatelka, textařka a básnířka
 Martin Mišík (* 1975) – český hudebník, bratr Adama a syn Vladimíra
 Mikuláš Mišík (1907–1981) – slovenský římskokatolický kněz, historik a publicista
 Milan Mišík (1928–2011) – slovenský geolog a vysokoškolský profesor
 Peter Mišík (* 16.4.1946) – slovenský zlatník a restaurátor
 Štefan Mišík (též: Missik) (1843–1919) – slovenský kněz, historik a etnograf
 Vladimír Mišík (* 1947) – český písničkář, kytarista a zpěvák, otec Martina a Adama

Reference 

Česká příjmení